HPRC steht für:

 Hot Pants Road Club, eine österreichische Funk- und Soul-Band.
 Herero People’s Reparations Corporation
 High-Performance Reconfigurable Computing
 Human Rights Protocol Considerations, eine Arbeitsgruppe der IRTF

HPRC